Gaiman steht für:

 Gaiman (Chubut), Ort in der Provinz Chubut, Argentinien
 Departamento Gaiman, Verwaltungseinheit der Provinz Chubut, Argentinien

Gaiman ist der Familienname folgender Personen:

 Neil Gaiman (* 1960), britischer Schriftsteller